Гран-при США 1972 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1972 года. Автогонки прошли 8 октября 1972 года на трассе Уоткинс-Глен.

Команды «Лотус», «Тиррелл», «Макларен» и «Сёртис» выставили в гонке третьи автомобили под управлением Дэйва Уокера, Патрика Депайе, Джоди Шектера (дебют в Формуле-1) и Сэма Поузи. На автомобиле «Surtees», помимо прочего, стартовал отсутствовавший в Канаде Майк Хэйлвуд, а владелец команды Джон Сёртис намеревался участвовать в гонке на пятом автомобиле, но в итоге на старт не вышел. Брайан Редман заменил Билла Брэка в БРМ. Джеки Стюарт завоевал «большой шлем», выиграв поул, гонку, быстрейший круг и лидируя от старта до финиша.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

1972
Гран-при США